Писидика или Пейсидика (, Peisidike) може да се отнася за:

 Писидика, дъщеря на тесалийския цар Еол
 Писидика (дъщеря на Пелий)
 Писидика (дъщеря на Нестор)
 Писидика, дъщеря на Лепетимнос, цар на Метимна на Лесбос, обича Ахил и е убита от него
 Писидика, дъщеря на Левкон, герой от Платея, майка на Аргинос